Открытый чемпионат Китая по снукеру 1999 () — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил в Шанхае, Китай, с 11 по 19 декабря 1999 года. Победителем турнира стал Ронни О'Салливан, обыгравший в финале Стивена Ли со счётом 9:2.

Результаты

Уайлд-кард раунд

Основной турнир

Финал

Примечания

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

Открытый чемпионат Китая по снукеру
1999 год в снукере